Khagan, títol turc, vegeu Kagan
 Khagan o Kagan, vall del Pakistan